Ча́ппелл () — фамилия. Известные носители:

 Чаппелл, Джеймс (1891−1964) — американский астроном и фотограф.
 Чаппелл, Джереми (род. 1987) — американский баскетболист.
 Чаппелл, Кристал (род. 1965) — американская актриса.
 Чаппелл, Лен (1941—2018) — американский баскетболист.
 Чаппелл, Уильям (1809—1888) — английский музыкальный деятель.
  (1907—1994) — английский танцовщик, хореограф и сценограф.

См. также

Примечания